Bucking Broadway – film del 1917 diretto da Jack Ford (John Ford) 
Bucking Broadway – cortometraggio del 1922 diretto da Scott Sidney